Tilarán (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie Guanacaste
Tilarán (Guanacaste), een deelgemeente in de Costa Ricaanse provincie Guanacaste